Osoby o tym nazwisku:
 Gudrun Theuerkauff – niemiecka florecistka, olimpijka 
 Jürgen Theuerkauff – niemiecki szermierz, florecista i szablista, olimpijczyk